Blue Lick Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Blue Lick Creek (Indiana), im Dearborn County
 Blue Lick Creek (Kentucky), im Lincoln County
 Blue Lick Creek (Louisiana), im Grant Parish
 Blue Lick Creek (Oregon), im Marion County
 Blue Lick Creek (Pennsylvania), im Somerset County
 Blue Lick Creek (West Virginia), im Monroe County